

Persone 

 Gianluca Vialli (1964-2023) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Maffo Vialli (1897-1983) – biologo italiano
 Vittorio Vialli (1914-1983) – paleontologo italiano

Pagine correlate 
 Viale
 Viali
 Valli